Додеканес:

 Додеканес — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Греции.
 Додеканес — ном в Греции, в группе Южных Эгейских островов.